Фрашъри може да се отнася за:
 Абдул Фрашъри (1839-1892), албански политик
 Мехди Фрашъри (1872-1963), албански политик
 Митхат Фрашъри (1880-1949), албански политик
 Наим Фрашъри (1846-1900), албански писател
 Сами Фрашъри (1850-1904), албански писател